Бі́лий хрест може означати:
 «Білий хрест» — японське аніме за манґою «Weiß Kreuz»
 Білий хрест — позначення на німецьких хімічних снарядах у Першій світовій війні
 Білий хрест Союзу оборони — нагорода естонського воєнізованого формування Кайтселійт

Символ 
Білий рівноконечний хрест зображений на прапорі Швейцарії.

Під час 2 світової війни білий хрест був символом бронетехніки Німеччини (восени 1939 р. його замінив балочний хрест) та Угорщини.

Під час російсько-української війни Білий хрест ЗСУ з літа 2022 р. все частіше використовується як символ української бронетехники через те, що символ ЗСУ (бордовий хрест) здалеку важко розрізнити на темному тлі.

Див. також 
 «Weiß Kreuz»